

Patronymes 
Iejov, Ejov (masculin ; ) ou Iejova, Ejova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Denis Iejov (1985), joueur de hockey sur glace russe
 Ilia Iejov (1987), joueur de hockey sur glace russe
 Ielena Iejova (1977-), joueuse de volley-ball russe
 Nikolaï Iejov (1895-1940), homme politique soviétique, chef du NKVD de 1936 à 1938
 Valentin Iejov (1921-2004), scénariste russe

Patronyme russe